Шорфхайде (нем. Schorfheide) — многозначный термин; топоним.

 Шорфхайде — коммуна в Германии, в земле Бранденбург. 
 Шорфхайде — лесной массив в земле Бранденбург в Германии в 65 км на северо-восток от Берлина.